Amerikai Egyesült Államok
 Telford (Pennsylvania)
 Telford (Tennessee)
 Telford (Washington)

 Ausztrália
 Telford (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Telford (Shropshire), Anglia

Nevek
 Telford, családnév
 Telford, keresztnév